Cíclope puede referirse a:
 Cíclope, criatura mitológica de un solo ojo.
 El Cíclope, drama satírico de Eurípides.
 Cíclope, personaje de cómic, integrante de los X-Men.
 Persona o animal que padece ciclopía.